INS Chakra peut faire référence à :
 l' (ex-K-43), sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière soviétique de  loué à l'Inde entre 1988 et 1991 ;
 l' (ex-K-152 Nerpa), sous-marin nucléaire d'attaque russe de classe Akoula, loué à l'Inde pour une période de dix ans à partir de 2012.